K3 puede referirse a:
 K3, un canal de televisión pública catalán.
 K3-VE, un modelo de coche fabricado por Daihatsu.
 Motorola KRZR K3, un teléfono móvil de tercera generación.
 Broad Peak, la duodécima montaña más alta de la Tierra (llamada también K3).